Памятник Ткаченко — находится в Ленинском районе Донецка, на площади Металлургов. К площади ведёт улица, названная именем Ткаченко.

Иван Филиппович Ткаченко — Герой Советского Союза. Родился в Юзовке. Работал слесарем на Донецком металлургическом заводе с 1933 по 1940 год.

Памятник был установлен по ходатайству рабочих Донецкого металлургического завода в память о бывшем рабочем завода. Открытие памятника состоялось 17 июля 1980 года. Авторы памятника: скульпторы — Л. П. Казанская и Н. А. Баранов, архитектор — Н. М. Поддубный.

Памятник представляет собой фигуру Ивана Филипповича Ткаченко в полный рост, одетого в военную форму. В правой руке он держит бинокль, у левого бедра планшет.

Постамент облицован серым гранитом. На постаменте надпись: 

Находится на балансе коммунального предприятия «Ритуальная служба Донецка». Памятник из-за близости к донецкому металлургическому заводу ежеквартально моется специальными средствами.

Примечания 

Памятники Великой Отечественной войны в Донецке
Здания и сооружения, построенные в 1980 году на Украине
Ленинский район (Донецк)
Скульптуры 1980 года
1980-е годы в Донецкой области